Saintes kan verwijzen naar:
 Saintes (Charente-Maritime), een stad en gemeente in het Franse departement Charente-Maritime
Franse naam voor Sint-Renelde, een dorp en deelgemeente in de Belgische gemeente Tubeke, in de provincie Waals-Brabant